Plaats in Indonesië
 Randugunting (Bergas), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Randugunting (Tegal Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java